

Musique et danse 
 Pole, musicien allemand de musique électronique.
 Le pole dance est une forme de danse-gymnastique qui fait coordonner musculature, endurance et sensualité.

Sports mécaniques sur circuits 
 La Pole position ou Pole, ou encore position de tête, est la première place de la grille de départ.

Patronyme 
Reginald Pole (, Staffordshire – ), fut archevêque de Canterbury, cardinal de l'Église catholique romaine.
Richard de la Pole (vers 1480, Angleterre – , Pavie, duché de Milan), fut un prétendant de la maison d’York à la couronne d’Angleterre lors de la Guerre des Deux-Roses.

Toponyme 
 Pole, ville du Botswana.
 Pole, village de la voïvodie de Lubusz en Pologne
 Pole, village de l'oblast d'Arkhangelsk en Russie
Psie Pole (le champ des chiens) est un arrondissement situé dans la partie nord de la ville de Wroclaw.

nl:Wandelstok#Poles